Desa Purwoasri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Purwoasri (administrativ by i Indonesien, lat -7,89, long 112,65), Jawa Timur, 
 Desa Purwoasri (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 112,10), Jawa Timur, 
 Desa Purwoasri (administrativ by i Indonesien, lat -7,26, long 111,97), Jawa Timur, 
 Desa Purwoasri (administrativ by i Indonesien, lat -8,57, long 114,30), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar